AABC steht für:
 Arthur Andersen Business Consulting, ein Unternehmen der Gruppe Arthur Andersen
 Australian Army Band Corps, das Musikkorps der australischen Armee
 American Amateur Baseball Congress

AABC